Dakar bezeichnet:
 Dakar, Hauptstadt des Senegal
 Region Dakar, Region in Westsenegal
 Dakar (Schauspieler) (1921–2004), peruanischer Schauspieler
 Dakar 4x4 Design & Conversions, britischer Automobilhersteller
 Dakar 4x4, Geländewagen
 Dakar, ein israelisches U-Boot, siehe HMS Totem

Siehe auch:
 The real race to Dakar, alternativer Name des Africa Eco Race
 Rallye Dakar
 Prinz Dakkar, ursprünglicher Name von Kapitän Nemo
 Dhaka, Hauptstadt von Bangladesch